Van Gogh (geslacht)
Vincent van Gogh (predikant) (1789-1874), predikant
Theodorus van Gogh (1822-1885), predikant
Johannes van Gogh (1817-1885), viceadmiraal 
Theo van Gogh (kunsthandelaar) (1857-1891), kunsthandelaar
Vincent van Gogh (1853-1890), kunstschilder
Cor van Gogh (1867-1900), tekenaar en soldaat
Vincent Willem van Gogh (1890-1978), kunstverzamelaar
Theo van Gogh (verzetsstrijder) (1920-1945), bedrijfsadviseur en verzetsstrijder (gefusilleerd) 
Theo van Gogh (regisseur) (1957-2004), regisseur, televisiemaker, columnist en opiniemaker 
Ruben van Gogh (1967), Nederlands dichter

Zie ook
Van Gogh Museum
Van Gogh (1991), een film uit 1991
Van Gogh (aardappel), een aardappelras